Występy w europejskich pucharach rumuńskiego klubu piłkarskiego CFR 1907 Cluj.

Wykaz spotkań pucharowych

2005–2020

2021–

Bibliografia 

 

CFR Cluj
Rumuńskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach